

Населені пункти та їхні частини
 Роґузня — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Роґузня — село в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Роґузня — частина села Хрустово в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Роґузня — лісова осада в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства

Примітки